Tigre rouge (en japonais 紅虎, Benitora) ou Hidetada Tokugawa (en japonais 徳川秀忠, Tokugawa Hidetada) est un personnage du manga Samurai Deeper Kyo.

Histoire 
Hidetada apparaît pour la première fois dans le tome 2 sous le nom de Tigre rouge en tant que membre des tricolores et dit préférer être appelé ainsi. Lorsque sa véritable identité est découverte, il continue à porter ce surnom.

C'est le fils d'Ieyasu Tokugawa, le shogun du Japon depuis sa victoire à la bataille de Sekigahara. Il est désigné en tant que successeur d'Ieyasu et celui-ci le charge d'espionner Kyo aux yeux de démon, mais Tigre Rouge le suit de lui-même (à cause de son goût de l'aventure et de son attirance pour Yuya Shiina). 

Il est considéré par Kyo comme son valet et considère Yuya comme sa promise mais ce sentiment ne semble pas être réciproque.

Bien que souvent appelé « fils à papa » par Sasuke, Tigre Rouge est un vrai combattant et doté de redoutables techniques de combat.On peut noter qu'il possède la lance Hokurakushimon, arme maudite fabriquée par Muramasa. Néanmoins il reste bien plus faible que Kyo, Kyoshiro Mibu ou encore Yukimura Sanada.

Malgré cette infériorité il n'hésite pas à ce confronter à des adversaires plus fort que lui comme Akira,Oda Nobunaga,le roi rouge, il parvient à bout de différents ennemis comme Kido Genma, son ancien chef lorsqu'il appartenait aux tricolores, ou encore Mekira, son ancien frère d'armes de plus il réussira à faire descendre de son piédestal Oda nobunaga (résurrection incomplète )en utilisant le hassun caché. Au fil des combats il deviendra assez fort pour l'emporter sur un des Cinq Planètes, Taihaku et pour faire face à l'armée du Roi rouge. Il compense ses petites faiblesses en utilisant des techniques très dangereuses (comme le hassun) voire mortelles (comme le hassun caché qui a une puissance 10 fois superieur au hassun). C'est une technique interdite de l'école des Ombres Divine à la fois pour l'adversaire et l'attaquant.
De sang royal Tigre Rouge éveil sa force enfoui grâce à Anthony le frère de Yuan.

Monde réel 
Un Hidetada Tokugawa a vraiment existé et fut le deuxième Shogun du Japon après son père Ieyasu Tokugawa. Le personnage de Tigre Rouge est donc basé sur une personnalité historique (comme plusieurs autres protagonistes), ceci permet au manga de rendre crédible et possible son atmosphère alors que celle-ci est totalement imaginaire. Ce manga est rempli de ce genre de détails. 

Personnage de Samurai Deeper Kyo